Embu – miasto w Kenii
 Embu – hrabstwo w Kenii
 Embu – etniczne plemię w Kenii
 embu, język embu – język z rodziny bantu, używany w Kenii i Tanzanii
 Embu das Artes – miasto w Brazylii
 Embu-Guaçu – wieś i gmina w Brazylii